Young är ett efternamn i engelsktalande länder. Det är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn men bärs också av personer utan skotsk anknytning. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Young

A
 Adam Young (född 1986), amerikansk kristen musiker
 Adrian Young (född 1969), amerikansk trumslagare
 Alan Young (1919–2016), brittisk-amerikansk skådespelare
 Allen Young (1827–1915), engelsk polarfarare
 Andrew Young (född 1932). amerikansk politiker och diplomat från Georgia, demokrat
 Andrew Young (längdskidåkare) (född 1992), brittisk längdskidåkare
 Angus Young (född 1955), skotsk-australisk rockmusiker och kompositör
 Arthur Young (1741–1820), engelsk agronom och skriftställare
 Ashley Young (född 1985), engelsk fotbollsspelare

B
 Bill Young (1930–2013), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Florida
 Bob Young (född 1945), brittisk musiker, sångare och låtskrivare
 Brigham Young (1801–1877), president för Mormonkyrkan
 Brooke Young (aktiv på 1970-talet), amerikansk pornografisk skådespelare
 Burt Young  (född 1940), amerikansk skådespelare

C
 Charles Augustus Young (1834–1908), amerikansk astronom
 Chazz Young  (född 1932), amerikansk dansare, skådespelare och koreograf
 Chic Young (1901–1973), amerikansk serietecknare
 Christopher Young  (född 1958), amerikansk kompositör av filmmusik
 Christine Young, amerikansk grävande journalist och författare 
 Clara Kimball Young (1890–1960), amerikansk skådespelare
 Clement Calhoun Young  (1869–1947), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Kalifornien
 Coleman Young (1918C1997),amerikansk politiker, borgmästare i Detroit
 Collier Young (1908–1980), amerikansk film- och TV-producent
 Cy Young (1867–1955), amerikansk basebollspelare
 Cy Young (friidrottare) (1928–2017), amerikansk spjutkastare

D
 D.A. Young, amerikansk musiker
 Dannette Young (född 1964), amerikansk kortdistanslöpare
 Dennis Young (född 1938), tillförordnad  generalguvernör i Papa-Nya Guinea
 Don Young  (född 1933), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Alaska

E
 Earl Young (född 1941), amerikansk löpare
 Edward Young (1683–1765), engelsk poet
 Edward Young (upptäcktsresande)  (1831–1896), engelsk upptäcktsreande
 Emily Young (född 1951), brittisk skulptör
 Ernie Young (född 1969), amerikansk basebollspelare

F
 Faron Young (1932–1996), amerikansk sångare och låtskrivare

G
 George Young (född 1941), brittisk konservativ politiker
 George Young (friidrottare) (född 1937), amerikansk hinderlöpare
 George Young (musiker) (1946–2017), australisk sångare, låtskrivare och skivproducent
 Gig Young (1913–1978), amerikansk skådespelare
 Guard Young (född 1977), amerikansk gymnast

I
 Iris Marion Young (1949–2006), amerikansk statsvetare
 Izzy Young (1928–2019), amerikansk musikpersonlighet verksam i Sverige

J
 Jack Young (1925–1987), australisk speedayuförare
 James Young (1811–1883), skotsk kemist
 Janet Young (1926–2002), brittisk konservativ politiker
 Jeff Young (född 1962), amerikansk gitarrist
 Jerome Young (född 1976), amerikansk kortdistanslöpare
 Jesse Colin Young (född 1941), amerikansk gitarrist, sångare och låtskrivare
 Jock Young (1942–2013), brittisk sociolog och kriminolog
 Joe Young (1889–1939), amerikansk textförfattare
 John Young (1802–1852),amerikansk politiker, medlem av flera partier, guvernör i New York
 John Young, Jr. (1922–1954), amerikansk kompositör, sångtextförfattare och pianist
 John Andrew Young (1916–2002), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Texas
 John Lloyd Young (född 1975), amerikansk skådespelare
 John Paul Young (född 1950), australisk popsångare
 John W. Young (1930–2018), amerikansk astronaut

K
 Kevin Young (född 1966), amerikansk häcklöpare

L
 La Monte Young (född 1935), amerikansk kompositör och musiker
 Lafayette Young (1848–1926), amerikansk politiker, republikan, senator för Iowa
 Larry Young (född 1943), amerikansk kappgångare
 Lester Young (1909–1959), amerikansk jazzsaxofonist och klarinettist
 Liam de Young  (född 1981), australisk landhockeyspelare
 Loretta Young (1913–2000), amerikansk skådespelare
 Luke Young  (född 1979), engelsk fotbollsspelare

M
 Malcolm Young (1953–2017), australisk gitarrist
 Michael W. Young (född 1949), amerikansk fysiolog oc nobelpristagare
 Milton Young (1897–1983), amerikansk politiker, republikan, senator för North Dakota
 Moira Young (född 1959), kanadensisk författare

N
 Neil Young (född 1945), kanadensisk musiker
 Nick Young (född 1985), amerikansk basketspelare
 Nicolas Young (1832–1901), svensk skulptör

O
 Owen D. Young  (1874–1962), amerikansk industri- och bankman, advokat och diplomat

P
 Paul Young (född 1956), engelsk popartist
 Percy Young (1912–2004), brittisk musikolog och tonsättare

R
 Richard M. Young (1798–1861), amerikansk politiker, demokrat, senator för Illinois
 Robert Young, flera personer
 Robert Young (friidrottare) (1916–2011), amerikansk löpare
 Robert Young (skådespelare)  (1907–1998), amerikansk skådespelare
 Robyn Young (född 1975), brittisk författare 
 Roland Young (1887–1953), brittisk skådespelare
 Rowley Young (1883–1961), kanadensisk ishockeyspelare

S
 Samuel Baldwin Marks Young (1840–1924), amerikansk general
 Sara Young  (född 1975), svensk radiopratare, manusförfattare och TV-regissör
 Scott Young  (född 1967), amerikansk ishockeyspelare
 Sean Young (född 1959), amerikansk skådespelare
 Sheila Young (född 1950), amerikansk skridskoåkare
 Shelby Young (född 1992), amerikansk skådespelare
 Snooky Young (1919–2011), amerikansk jazmusiker, trumpetare
 Stephen M. Young (1889–1984), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant och senator för Ohio
 Steve Young (1942–2016), amerikansk coutrysångare, gitarrist och låtskrivare
 Stevie Young(född 1956), skotsk musiker

T
 Tata Young (född 1980), thailändsk sångerska, fotomodell och skådespelare
 Taylor Young (aktiv på 1970-talet), amerikansk pornografisk skådespelare
 Terence Young (1915–1994), brittisk filmregissör
 Thaddeus Young (född 1988), amerikank basketspelare
 Thomas Young, flera personer
 Thomas Young (biskop) (1507–1568), engelsk kyrkoman
 Thomas Young (fysiker) (1773–1829), engelsk ögonläkare och fysiker
 Thomas Young (revolutionär) (1731–1777), amerikansk läkare och revolutionär
 Thomas L. Young (1832–1888), amerikansk politiker, republikan, guvernör och kongressrepresentant för Ohio
 Tim Young (född 1973), amerikansk basketspelare
 Tim Young (roddare) (född 1968), amerikansk roddare
 Toby Young (född 1963), brittisk journalist och författare
 Todd Young (född 1972), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant och senator för Indiana
 Trae Young (född 1998), amerikansk basketspelare
 Trummy Young (1912–1984), amerikansk trombonist

V
 Victor Young (1900–1956), amerikansk kompositör
 Vince Young (född 1983), amerikansk basketspelare
 Vincent Young (född 1965), amerikansk skådespelare

W
 Will Young (född 1979), brittisk sångare och skådespelare

Engelska efternamn
Skotska efternamn